Carne – alimento animale
Carne – in micologia, tessuto di cui è formato il cappello e il gambo del fungo
Carne – concetto teologico ebraico e cristiano
Carne – personaggio di One Piece
Carne – extended play del 2013 di Giancane
Carne (Flesh) – film del 1932 diretto da John Ford
Carne – film del 1968 diretto da Armando Bo del 1968
Carne – mediometraggio del 1991 diretto da Gaspar Noé